L est un genre éteint et fossile d'amphibien Temnospondylus au sein de la famille des Eobrachyopidae. Il s'agit d'un genre monotypique dont l'espèce type est .

Histoire de l'étude 
L'Acroplous a été décrit par Nicholas Hotton en 1959 pour l'espèce type, Acroplous vorax. La localité type se trouve dans le comté de Riley, au Kansas, dans les schistes de Speiser (début du Permien). La description originale ne décrivait que l'holotype (KUVP 9822), un crâne partiellement désarticulé avec une postcrânie isolée et associée. Le nom du genre vient du mot grec signifiant «nager au sommet», basé sur l'inférence de Hotton selon laquelle l'animal est un animal de croisière en surface. Le nom de l'espèce vient de la voracité déduite du taxon. Hotton a suggéré que certains matériaux du groupe Dunkard de Pennsylvanie qui avaient été précédemment décrits par Romer (1952) comme « Saurerpeton obtusum » pourraient représenter une occurrence appalachienne d'Acroplous. Cependant, ce matériel n'est pas considéré comme appartenant à l'Acroplous ou aux Isodectes, le synonyme principal du Saurerpeton, mais il a plutôt été répertorié sous la dénomination de Dvinosauroidea incertae sedis par Schoch & Milner (2014)<ref name=":0">Schoch, Rainer R.; Milner, Andrew R. (2014). Handbook of Paleoherpetology Part 3A2. Temnospondyli I. München: Verlag  Friedrich Pfeil. pp. 1–220. </bdi>. OCLC 1052802513.</ref>. La localité type a été rouverte en 1971 par Orville Bonner et Larry Martin de l'Université du Kansas, ce qui a conduit à la découverte de matériel vertébré supplémentaire, y compris un nouveau spécimen d'Acroplous décrit par Coldiron (1978). Comme l'holotype, ce spécimen consistait également en un crâne partiellement désarticulé avec une postcrânie isolée et associée. Coldiron a également présenté l'une des premières phylogénies de Dvinosauria (voir aussi Chase 1965 et Welles & Estes 1969 pour une discussion sur les relations), mais ces premières analyses en général ont été compromises par la perception de l'époque selon laquelle les brachyopoïdes étaient étroitement liés aux dvinosaures, alors que cela a n'a pas été étayé par des analyses cladistiques plus récentes. Néanmoins, ces chercheurs ont eu raison d'identifier de nombreuses similitudes avec Isodectes, qui est actuellement le seul autre éobrachyopide.

Du matériel supplémentaire d'Acroplous a été découvert dans une autre localité des schistes de Speiser à environ 40 milles de la localité type dans le comté de Wabaunsee, Kansas en 1976. Ce matériel a été décrit par Foreman (1990), qui a également noté du matériel supplémentaire non décrit auparavant de la localité type. Les spécimens décrits par Foreman étaient les crânes les plus connus, ce qui a permis une reconstruction crânienne complète. Foreman a poursuivi le cadre dans lequel l'Acroplous a été placé dans la même famille que les Isodectes (Saurerpetontidae, maintenant synonyme junior d'Eobrachyopidae suite à la synonymie du Saurerpeton avec les Isodectes). Plus récemment, Englehorn et al. On pense que les expositions du Nebraska (les «localités de Humboldt») sont d'âge assélien et donc plus anciennes que les horizons des schistes de Speiser. Cette description a fourni des informations supplémentaires sur le crâne basées sur les spécimens les plus connus et les informations les plus détaillées sur la mâchoire inférieure. En 2008, la notion selon laquelle les dvinosaures et les brachyopoïdes étaient étroitement liés était tombée en disgrâce, et donc l'analyse phylogénétique d'Englehorn et al.

Anatomie 
L'Acroplous se distingue par plusieurs autapomorphies (chez les dvinosaures), dont une fenêtre internariale entre les prémaxillaires, par des postpariétaux raccourcis antéropostérieurement ; et des symphyses mandibulaires imbriquées formées par des dents médianes en saillie. Comparé aux Isodectes, il a un crâne proportionnellement plus large (en tou cas plus large que long) ; il n'a pas d'intertemporal et a des rainures latérales moins développées. Qui plus est, les spécimens les plus complets de l'Acroplous sont plus petits que ceux représentés par des restes crâniens plus fragmentaires ou isolés, ce qui suggère que les descriptions précédentes étaient basées sur du matériel subadulte ou juvénile.

Phylogénie 
Historiquement, l'Acroplous a été placé dans la même famille que les Isodectes (et les synonymes juniors associés au Saurerpeton). Cependant, cette famille a parfois été retrouvée comme paraphylétique au sein de la catégorie Dvinosauroidea plus large.

Articles connexes 
Liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références 

Taxon fossile décrit en 1959
Paléontologie aux États-Unis
Temnospondyli
Genre d'amphibiens préhistoriques (nom scientifique)
Amphibien du Permien